Waarheid, juistheid 

Geschreven woord
 De Waarheid (krant), voormalig communistisch dagblad in Nederland
 De Waarheid (VCP), partijkrant van de VCP met dezelfde naam als het dagblad van de CPN
 De Waarheid (Pratchett), boek van Terry Pratchett

Muziek
 De Waarheid (album), een muziekalbum van Marco Borsato
De waarheid (nummer), een nummer van het gelijknamige album

Radio en Televisie
 Waarheid & Zoon, hoorspel van Hans van de Waarsenburg
De Waarheid (televisieprogramma), televisieprogramma van SBS6, ca. 2003